No Man's Land puede referirse a:

Cine 
 No Man's Land, película protagonizada por Roger Moore.
 No Man's Land, película de 1964.
 No Man's Land, western de 1984.
 No Man's Land, película de 1985.
 No Man's Land, película de 1987.
 No Man's Land, película de 2001..
 No Man's Land, película de 2021.

TV 
 No Man's Land, episodio de la serie Anatomía de Grey.
 No Man's Land, episodio de la serie CSI: Miami.
 No Man's Land, episodio de la serie The Walking Dead.

Cómic 
 Batman: No Man's Land, una serie de historietas de 1999 protagonizadas por Batman y otros superhéroes de DC Comics.

Teatro 
 No Man's Land, obra de teatro estrenada en 1975.

Territorios 
 No Man's Land, territorio en Estados Unidos.
 Tierra de nadie (islas Malvinas), lugar de las islas Malvinas.

Concepto 
 No Man's Land traducido como tierra de nadie.

Otros 
 No Man's Land, compañía discográfica alemana.
 No Man's Land, Zona III de los tendones flexores de la mano, según la clasificación de Verdan.